Джузеппе Скарлатти:

 Джузеппе Доменико Скарлатти (1685—1757) — итальянский композитор и клавесинист, автор произведений для фортепиано.
 Скарлатти, Джузеппе (1718 или 1723—1777) — итальянский оперный композитор.